Името Драговищица може да се отнася за:

 река Драговищица, десен приток на Струма
 село Драговищица, област Кюстендил
 село Драговищица, Софийска област
 изчезнала богомилска община в Западните Родопи